Никола Ковачевич: Ковачевич, Никола (1890—1967) — политик Черногории, председатель Народной скупщины Черногории в 1950—1953 годах.
  (1894—1979) — участник Октябрьской революции в России, Гражданской войны в Испании, секретарь ОК КПЮ Воеводины.
 Ковачевич, Никола (род. 1983) — сербский волейболист.